Cornish může být:

 Cornish (Maine) – město v Maine ve Spojených státech amerických
 Cornish (New Hampshire) – město v New Hampshire ve Spojených státech amerických
 Cornish (Oklahoma) – město v Oklahomě ve Spojených státech amerických
 Cornish (Utah) – město v Utahu ve Spojených státech amerických